Сергеиха — название населённых пунктов в России:

 Сергеиха — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Сергеиха — деревня в Харовском районе Вологодской области.